Jerjomenko nebo Jeremenko může být :

 Alexander Jerjomenko (* 1980) – ruský hokejový brankář
 Andrej Ivanovič Jeremenko (1892–1970) – sovětský vojevůdce, maršál SSSR
 Ivan Trofimovič Jerjomenko (1910–1986) – ruský letec, letecké eso
 Nikolaj Jerjomenko mladší (1949–2001) – ruský herec
 Nikolaj Jerjomenko starší (1926–2000) – ruský herec
 Theodore Jeremenko (* 1939) – americký architekt jugoslávského původu

jiné významy
 Důl maršál Jeremenko
 Kolonie Jeremenko – ostravská kolonie

Ukrajinská příjmení